HMS Starkodder har tre fartyg döpts till i svenska flottan:
Starkodder (1790) – skärgårdsfregatt av Hemmema-typ sjösatt år 1790.
HMS Starkodder (51) – minsvepare som togs i tjänst 1935.
HMS Starkodder (P164) – patrullbåt sjösatt år 1980.